USS Onondaga — три кораблі ВМС США.

 USS Onondaga (1863) — двобаштовий монітор. Брав участь у Громадянській війні в США, пізніше проданий французькому флоту. 
 USRC Onondaga (1898) — кутер, збудований у 1898 році. На службі у складі ВМС США протягом 1917-1918 років.
 USCGC Onondaga (WPG-79) — кутер, збудований у 1934 році. На службі у складі ВМС США протягом 1941-1945 років.